Astros steht für:
 Astros, Kleinstadt in Griechenland
 ASTROS II, brasilianisches Raketenwerfersystem
 Houston Astros, US-amerikanische Baseballmannschaft
 UHC Astros Rotkreuz, Schweizer Unihockeyverein

Siehe auch:
 Astro